Notarius (titulatuur), een functie uit de nadagen van het Romeinse Rijk, waaruit later het notarisambt is ontstaan
 Notarius (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van christusvissen